Paul Beauregard (Memphis, Tennessee, 12 de janeiro de 1975), mais conhecido pelo seu nome artístico DJ Paul (estilizado como DJ Paul K.O.M.) é um rapper, DJ, produtor musical, compositor e empresário americano de Memphis, Tennessee. Ele é um dos membros e fundadores do grupo de hip hop Three 6 Mafia e seu irmão é o falecido rapper Lord Infamous.

DJ Paul começou sua carreira na década de 1980 como DJ e lançou uma série de fitas solo, bem como três álbuns de colaboração com Lord Infamous como "The Serial Killaz". Após se reunirem Juicy J, os três fundaram o grupo Three 6 Mafia, passando a alcançar o sucesso nacional no final de 1990 e no início do ano 2000. Seu álbum de 2000, When the Smoke Clears: Sixty 6, Sixty 1, estreou no número seis na parada Billboard 200 e foi certificado platina. Mais tarde lançou o "Da Unbreakables" em 2003, ambos os quais foram bem sucedidos comercialmente. Em 2006, o DJ Paul, Juicy J, e Crunchy Black ganhou um Oscar de Melhor Canção Original para "It's Hard out Here for a Pimp" do filme Hustle & Flow. Paul também lançou três álbuns solo, e criou trilhas sonoras de dois filmes. Ele e o os outros do Three 6 Mafia são conhecidos como os criadores do crunk, um estilo da música.

Discografia

Álbuns de estúdio 

 2002 – Underground Volume 16: For Da Summa
 2009 – Scale-A-Ton
 2012 – A Person of Interest
 2013 – Volume 16: The Original Masters
 2015 – Master of Evil

Álbuns com Three 6 Mafia
1995 – Mystic Stylez
1996 – Chapter 1: The End
1997 – Chapter 2: World Domination
2000 – When the Smoke Clears: Sixty 6, Sixty 1
2001 – Choices: The Album
2003 – Da Unbreakables
2005 – Choices II: The Setup
2005 – Most Known Unknown
2008 – Last 2 Walk
2010 – Laws of Power
2015 – Watch What U Wish...

Ligações externas 

 

 DJ Paul, Biografia 

Rappers dos Estados Unidos
DJs dos Estados Unidos
Compositores dos Estados Unidos
Produtores musicais dos Estados Unidos
Empresários dos Estados Unidos
Membros do Three 6 Mafia
Naturais de Memphis (Tennessee)
Premiados com o Oscar de melhor canção original
Músicos de horrorcore
Cantores afro-americanos
Rappers afro-americanos